Фроловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Фроловское сельское поселение — входит в Пермский район, Пермский край
 Фроловское сельское поселение — входило в Грязовецкий район, Курганская область